Ananke může být:

Ananke (měsíc) – Jupiterův měsíc
rodina Ananke – skupina Jupiterový měsíců
Ananké – postava ze starořecké mytologie 
Ananke (skupina) – belgická hudební skupina